Sambaíba-do-norte (ver também "embaúba-da-mata") é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas da família das Cecropiaceae:
Cecropia juranyiana
Cecropia polystachya

Desambiguação